Wszystkie poniższe nazwy miejscowości nawiązują do biblijnej nazwy Jerozolimy:

Indie 
 Salem – miasto w Indiach, w stanie Tamilnadu
 Salem – dystrykt w stanie Tamilnadu, w Indiach

Hiszpania 
 Salem – gmina w Hiszpanii, w prowincji Walencja

Niemcy 
 Salem – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Herzogtum Lauenburg
 Salem – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Jezioro Bodeńskie
 Salem – związek gmin w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Jezioro Bodeńskie
 Salem – stacja kolejowa w Mittelstenweiler, gmina Salem, w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia

Stany Zjednoczone 
 Salem – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Fulton
 Salem – jednostka osadnicza w stanie Arkansas, w hrabstwie Saline
 Salem – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie New London
 Salem – jednostka osadnicza w stanie Georgia, w hrabstwie Upson
 Salem – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Marion
 Salem – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Washington
 Salem – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Henry
 Salem – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Livingston
 Salem – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Essex, znane m.in. z procesów o czary w 1692
 Salem – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Dent
 Salem – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Richardson
 Salem – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Rockingham
 Salem – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Salem 
 Salem – jednostka osadnicza w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Doña Ana
 Salem – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Washington
 Salem – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Washington
 Salem – jednostka osadnicza w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Burke
 Salem – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Columbiana
 Salem – jednostka osadnicza w stanie Oklahoma, w hrabstwie Adair
 Salem – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Marion
 Salem – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Oconee
 Salem – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie McCook
 Salem – miasto w stanie Utah, w hrabstwie Utah
 Salem – miasto w stanie Wirginia
 Salem – miasto w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Harrison
 Salem – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Kenosha
 Salem – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Pierce
 Salem (ang. Salem Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Greene
 Salem (ang. Salem Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Saline
 Salem (ang. Salem Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie New London
 Salem (ang. Salem Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Carroll
 Salem (ang. Salem Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Knox
 Salem (ang. Salem Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Marion
 Salem (ang. Salem Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Delaware
 Salem (ang. Salem Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Pulaski
 Salem (ang. Salem Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Steuben
 Salem (ang. Salem Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Henry
 Salem (ang. Salem Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Allen
 Salem (ang. Salem Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Cowley
 Salem (ang. Salem Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Greenwood
 Salem (ang. Salem Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Sedgwick
 Salem (ang. Salem Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Allegan
 Salem (ang. Salem Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Washtenaw
 Salem (ang. Salem Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Cass
 Salem (ang. Salem Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Olmsted
 Salem (ang. Salem Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Daviess
 Salem (ang. Salem Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Dunklin
 Salem (ang. Salem Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Lewis
 Salem (ang. Salem Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Perry
 Salem (ang. Salem Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Franklin
 Salem (ang. Salem Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Rockingham
 Salem (ang. Salem Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Washington
 Salem (ang. Salem Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Granville
 Salem (ang. Salem Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Pasquotank
 Salem (ang. Salem Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Auglaize
 Salem (ang. Salem Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Champaign
 Salem (ang. Salem Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Columbiana
 Salem (ang. Salem Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Highland
 Salem (ang. Salem Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Jefferson
 Salem (ang. Salem Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Meigs
 Salem (ang. Salem Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Monroe
 Salem (ang. Salem Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Muskingum
 Salem (ang. Salem Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Ottawa
 Salem (ang. Salem Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Shelby
 Salem (ang. Salem Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Tuscarawas
 Salem (ang. Salem Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Warren
 Salem (ang. Salem Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Washington
 Salem (ang. Salem Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Wyandot
 Salem (ang. Salem Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Clarion
 Salem (ang. Salem Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Luzerne
 Salem (ang. Salem Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Mercer
 Salem (ang. Salem Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Wayne
 Salem (ang. Salem Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Westmoreland
 Salem (ang. Salem Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie McCook
 Salem (ang. Salem Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Turner
 Salem (ang. Salem Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Kenosha
 Salem (ang. Salem Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Pierce
 hrabstwo Salem (ang. Salem County) – w stanie New Jersey

Szwecja 
 Salem – gmina

Inne 
 Salem – szkielet australopiteka
 Salem – amerykański serial telewizyjny
 Salem – amerykański zespół witch house pochodzący z Traverse City 
 Salem - miejscowość na wyspie Montserrat (Karaiby)

Zobacz też 
 USS Salem